Александр Станиславович Гаврилов () — российский хоккеист, защитник.

Воспитанник петербургского СКА. В сезонах 2006/07 — 2008/09 играл в первой лиге первенства России за СКА-2. В сезоне 2007/08 провёл по одним данным одну, по другим — четыре игры в Суперлиге за СКА. Выступал в МХЛ в составе команд СКА-1946 (2009/10) и «Серебряные львы» (2010/11), после чего завершил профессиональную карьеру.

Ссылки 
 https://r-hockey.ru/people/player/583-001-0014031-3
 https://forchecking.ru/player.php?id=7759

Хоккеисты России
Игроки ХК «СКА-1946»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «СКА-Серебряные Львы»